Fleckenstein bezeichnet:

 die Burg Fleckenstein im Elsass
 die Herrschaft Fleckenstein im Elsass

Fleckenstein ist der Familienname folgender Personen:
 der elsässischen Adelsfamilie Fleckenstein (Adelsgeschlecht)

 Albrecht Fleckenstein (1917–1992), deutscher Mediziner (Pharmakologie, Physiologie), Träger des Ernst-Jung-Preises für Medizin

 Catharina Fleckenstein (* 1968), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Franz Fleckenstein (1922–1996), deutscher Kirchenmusiker, Priester und Komponist
 Gisela Fleckenstein (* 1962), deutsche Archivarin 
 Günther Fleckenstein (1924–2020), deutscher Theaterregisseur, Dramaturg und Theaterintendant
 Heinrich-Jakob von Fleckenstein-Windeck (1636–1720), Freiherr 
 Heinz Fleckenstein (1907–1995), katholischer Geistlicher und Theologieprofessor an der Universität Würzburg
 Joachim Otto Fleckenstein (1914–1980), deutscher Mathematikhistoriker
 Johann II. von Fleckenstein († 1426), Bischof von Worms, Domherr in Mainz und Worms, Stiftspropst 
 Josef Fleckenstein (1919–2004), deutscher Historiker und Mediävist
 Knut Fleckenstein (* 1953), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Europäischen Parlamentes
 Kurt Fleckenstein (* 1949), deutscher Objekt- und Installationskünstler
 Margit Fleckenstein (* 1940), deutsche Rechtsanwältin; seit 1996 Präsidentin der Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden
 Nikolaus Fleckenstein (1906–1979), deutscher Gewerkschafter und Landespolitiker (CDU)
 Sandra Fleckenstein (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Stefanie Fleckenstein (* 1997), kanadische Skirennläuferin
 Susanne Fleckenstein (* 1982), deutsche Boulespielerin
 Viki Fleckenstein (* 1955), US-amerikanische Skirennläuferin